Le terme carte professionnelle peut référer à plusieurs choses :
 carte de visite (synonyme utilisé au Canada) ;
 carte d'identité professionnelle.